Ровередо () — ряд одноимённых топонимов.

В Италии 
 Ровередо-ди-Гуа — коммуна в Италии.
 Ровередо-ин-Пьяно — коммуна в Италии.

В Швейцарии 
 Ровередо (Граубюнден) — коммуна в кантоне Граубюнден в Швейцарии.
 Ровередо (Тичино) — коммуна в кантоне Тичино в Швейцарии.